

Geografia

Italia 
 Arzo – frazione di Casale Corte Cerro, comune nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte)
 Arzo – frazione di Morbegno, comune nella provincia di Sondrio (Lombardia)

Svizzera 
 Arzo – ex comune ora quartiere di Mendrisio, comune nel distretto di Mendrisio (Canton Ticino)

Persone 
 Silvio D'Arzo (1920-1952) – scrittore italiano
 César Arzo (1986) – calciatore spagnolo